Zangger ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Zangger (* 1958), deutscher Geoarchäologe und Unternehmensberater
 Hans Zangger (1929–2011), Schweizer Architekt 
 Hans Heinrich Zangger (1792–1869), Schweizer Politiker
 Hans Rudolf Zangger (1826–1882), Schweizer Veterinärmediziner und Politiker
 Heinrich Zangger (1874–1957), Schweizer Gerichtsmediziner
 Sandro Zangger (* 1994), Schweizer Eishockeyspieler
 Valeria Zangger (* 1985), Schweizer Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Zangger-Komitee